Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2013 s-a desfășurat în perioada 30 septembrie–6 octombrie 2013 în Palatul Sporturilor din Antwerpen, Belgia.

Medaliați

Clasament pe medalii

Legături externe
  antwerpgymnastics2013.com, site-ul oficial

2013 în sport
2013
gimnastica